Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Qatar ExxonMobil Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německý pár Christopher Kas a Philipp Kohlschreiber, který skončil v semifinále na raketách Berdycha s Hájkem.

Deblový titul si připsal český nenasazený pár Tomáš Berdych a Jan Hájek, jenž ve finále zdolal rakousko-brazilské turnajové jedničky a druhý pár světa Alexandra Peyu s Brunem Soaresem ve dvou setech 6–2 a 6–4.

Jan Hájek získal premiérový titul na okruhu ATP Tour. Tomáš Berdych vyhrál svůj první titul v probíhající sezóně a druhou deblovou trofej na okruhu ATP Tour, když první dosáhl v únoru 2008 na Rotterdam Open.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2014
ATP World Tour 2014